

Geografia
 Brunson – comune degli Stati Uniti d'America, situato in Carolina del Sud

Persone
 Derek Brunson – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Doyle Brunson – giocatore di poker statunitense
 Jalen Brunson – cestista statunitense
 Rebekkah Brunson – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Rick Brunson – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 T.J. Brunson – giocatore di football americano statunitense
 Todd Brunson – giocatore di poker statunitense